Țaga – località della Romania
 Taga (Giappone) – città del Giappone
 3997 Taga – asteroide della fascia principale